Сент-Женевье́в-сюр-Аржа́нс (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Административный центр кантона Сент-Женевьев-сюр-Аржанс. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12223.

Коммуна расположена приблизительно в 460 км к югу от Парижа, в 170 км северо-восточнее Тулузы, в 55 км к северу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1011 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 530 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 385 были экономически активными, 145 — неактивными (показатель активности — 72,6 %, в 1999 году было 66,3 %). Из 385 активных работали 368 человек (201 мужчина и 167 женщин), безработных было 17 (6 мужчин и 11 женщин). Среди 145 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 75 — пенсионерами, 48 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Крест (XVI век). Памятник истории с 1927 года
  (XV век). Памятник истории с 1928 года
 Холм с крестом (XV век). Памятник истории с 1927 года
 Замок Бенаван

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон